Okręty US Navy o nazwie USS "Prime":
 Pierwszy "Prime" (AM-279) był trałowcem typu Admirable, który był w służbie w latach 1944-1946. Został sprzedany Chinom w 1946. Tam służył jako "Yung Feng".
 Drugi "Prime" (AM-466) był trałowcem typu Aggressive. Został włączony do służby w 1954 i skreślony z listy okrętów w 1976 i rok później złomowany.

Prime